Константин Барышев:
 Барышев, Константин Александрович (1923—2017) — советский конструктор стрелкового оружия.
 Барышев, Константин Олегович (род. 1966) — трубач, заслуженный артист РФ.